Ikaria steht für:
 Ikaria, griechische Insel 
 Ikaria (Regionalbezirk), Verwaltungseinheit ab 2010
 Provinz Ikaria, Verwaltungseinheit bis 1997
 Freistaat Ikaria (1912–1913)
 Ikaria (Demos), Verwaltungseinheit in der Antike, siehe Ikarios (griechische Mythologie)
 Xenophon von Ikaria, griechischer Märtyrer der Demokratie (431–404 v. Chr.)
 Ikaria-Schneeglöckchen, eine Pflanzenart 
 Ikaria Gesellschaft für Flugzeugzubehör (Deutschland 1934–1945) 
 Ikaria wariootia, Fossil des ältesten bekannten bilateralsymmetrischen Tieres aus der Ediacara-Fauna